

Населені пункти та їхні частини
 Жаковиці — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жаковиці — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Жаковиці — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Жаковиці — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Жаковиці — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Жаковиці — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві

Примітки